

Sigle 
Canadian Mennonite University – università canadese
Carnegie Mellon University – università statunitense
Central Michigan University – università statunitense
Chiang Mai University – università tailandese
Comunità Montana dell'Ufita – comunità montana italiana
Costo medio unitario – in economia
Concrete masonry unit – componente muraria in calcestruzzo
Communications Management Unit – unità di isolamento nelle carceri statunitensi
Costo mancato utilizzo – in finanza

Codici 
 CMU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kundiawa (Papua Nuova Guinea)